Whitelocke ist der Familienname folgender Personen:
 Bulstrode Whitelocke (1605–1675), englischer Rechtsanwalt
 John Whitelocke (1757–1833), britischer Offizier
 Tex Whitelocke (* 1990), Fußballspieler der Kaimaninseln

Siehe auch:
 Whitelock